HIPS ist eine Abkürzung für:

 High Impact Polystyrene, hochschlagfestes Polystyrol
 Host-based Intrusion Prevention System zur Abwehr von Angriffen gegen ein Computersystem
 Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland, deutsches Forschungsinstitut in Saarbrücken

Siehe auch:
 Hibbs
 Hibs

Abkürzung